Angela Mudge (1970-), coureuse de fond écossaise.
 Dirk Mudge (1928-2020), agriculteur de langue afrikaans et homme politique namibien.
 John Mudge (1721-), médecin anglais et fabricant de miroir de télescopes.
 Mudge, personnalité américaine en sécurité informatique.
 Richard Mudge (1718-1763), compositeur britannique.
 Thomas Mudge (1715–1794), inventeur et horloger anglais.